Chris Bigler – giocatore di poker svizzero
 Heinz Bigler – allenatore di calcio e calciatore svizzero
 John Bigler – politico, diplomatico e avvocato statunitense
 Kevin Bigler – calciatore svizzero